Сугоняев — фамилия; имеет женскую форму Сугоняева.
 
 Сугоняев, Евгений Семенович 1931—2014) — российский энтомолог, член Президиума Всероссийского энтомологического общества.